Google Sky é um recurso do Google e do Google Earth para visualizar o espaço. Foi criado em 27 de agosto de 2007. O Aplicativo permite visualizar imagens de satélites da NASA, o Sloan Digital Sky Survey e do Telescópio Hubble

Também está disponível no Android e pode ser usado no smartphone como uma aplicação de realidade aumentada.

Versão do Google Earth 
A primeira versão do Google Sky foi criada dentro d programa Google Earth.

Site 
O Google também mantém uma versão online do aplicativo, está versão foi desenvolvida devido a popularidade da versão do Google Earth. O site do Google Sky foi lançado em 13 de março de 2008. É acessível de qualquer navegador e sistema operacional, e está disponével em 26 idiomas.

Características 
 Pesquisa

 Visualizações
 Infravermelho
 Microonda
 Histórica

 Galerias destacando
 Imagens selecionadas do Telescópio Hubble e outros telescópios
 Observatório de raios-X Chandra
 Observatório GALEX Ultraviolet
 Telescópio Infravermelho Spitzer
 Atuais posições dos planetas e constelações
 Sobreposições de conteúdo personalizado KML
 Galerias da Terra e do céu

Ligações externas 
 Site oficial

Google